Санта Сесилија има више значења:

 Санта Сесилија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Сесилија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Сесилија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Сесилија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Сесилија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Сесилија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Сесилија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Сесилија (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Сесилија, Ла Сесилија (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Сесилија (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Сесилија (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија, 2. Амплијасион де Пења Лимонар (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Сесилија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Сесилија, Ранчо Урутија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Сесилија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Сесилија (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Сесилија (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Сесилија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Сесилија (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Сесилија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Сесилија, Фамилија Лозано Варгас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Сесилија (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Сесилија (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Сесилија (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Сесилија (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Сесилија (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Сесилија (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Сесилија (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Сесилија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Сесилија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Сесилија (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Сесилија (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Сесилија (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Сесилија (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Сесилија (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Сесилија (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Сесилија (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Сесилија (Теотитлан дел Ваље), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Сесилија (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија, Каса Роха (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Сесилија (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Сесилија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Сесилија (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Сесилија (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Сесилија, Тамосс (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Сесилија, Кампо лос Борегос, Виверос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Сесилија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Сесилија (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Сесилија, Санта Елена (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија, Ла Ескондида (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија, Ликона (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Сесилија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Сесилија (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Сесилија, Чапопоте (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија, Лос Мангос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија, Ла Линеа (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Сесилија (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Сесилија (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Сесилија (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Сесилија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Сесилија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Сесилија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Сесилија, Естасион де Сервисио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику